Die Verbandsliga Niederrhein 1968/69 war die 13. Spielzeit der Verbandsliga Niederrhein, die von 1957 bis 1978 die höchste Spielklasse im niederrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Von 1963 bis 1974 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Mittelrhein und Westfalen den Unterbau zur Regionalliga West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Die SSVg Velbert wurde Niederrheinmeister und stieg auf in die Regionalliga West. VfB Bottrop, der VfvB Ruhrort-Laar und die SpVgg Sterkrade-Nord stiegen in die Landesliga Niederrhein ab. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1969/70 Union Ohligs, der SC Kleve und der VfB Speldorf auf. Aus der Regionalliga-West kam Absteiger Eintracht Duisburg.

Abschlusstabelle  

Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib: VfB Bottrop – Viktoria Wuppertal 1:2

Weblinks 
 Verbandsliga Niederrhein 1968/69 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Niederrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1968/69
Fußball-Verbandsliga Niederrhein